АК — акронім кирилицею, який може розшифровуватися як:

 Автомат Калашникова (АК, АК-74)
 Армія Крайова
 АК — Арбітражний комітет, найвища арбітражна інстанція української Вікіпедії.
 Авіакомпанія

Див. також 
 Ак — муніципалітет у Франції.